Asiedu ist der Familienname folgender Personen:

 John Alphonse Asiedu (* 1962), ghanaischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Donkorkrom
 Joseph Richard Asiedu, Sprecher des Parlaments in Ghana
 Kwadwo Afram Asiedu, ghanaischer Regionalminister der Eastern Region